Burscheid bezeichnet

 eine Stadt im nordrhein-westfälischen Rheinisch-Bergischen Kreis, siehe Burscheid
 einen Ortsteil der Gemeinde Berkoth im rheinland-pfälzischen Eifelkreis Bitburg-Prüm
 einen Wohnplatz der Gemeinde Hümmel im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler
 eine Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg, siehe Burscheid (Luxemburg)

Burscheid ist Teil des Familiennamens von:
 Johann Nepomucenus Ludwig Maria Joseph von Burscheid (1763–1836), deutscher Rittergutsbesitzer und Abgeordneter 
 Lothar Friedrich von Metternich-Burscheid (1617–1675), Bischof von Speyer, Erzbischof und Kurfürst von Mainz und Bischof von Worms

Siehe auch: 
 Bourscheid (Begriffsklärung) 
 Burtscheid (Begriffsklärung)